Ginglymocladus är ett släkte av skalbaggar. Ginglymocladus ingår i familjen Omethidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Ginglymocladus